

События 
 Консул (на Востоке) имп. Анастасий I (II раз).
 Алеманны были разбиты франками под командованием Хловиса I около Бонна.
 Император Анастасий признал Теодориха и отправил в Италию знаки царского достоинства, Теодорих отослал их в Константинополь.
 Отмена Маздаком брачного законодательства Ирана и проповедь общности женщин вне зависимости от их сословной принадлежности.
 Эфталиты разгромили Карачар.
 Ариабхата, индийский астроном и математик, вычислил число пи () как ≈ 62832/20000 = 3.1416, что соответствует правильному округлению точного значения (3.1415926…) до четырёх десятичных знаков после запятой.
 Поход вэйских войск на Уду и поражение тангутов.
 Война Вэй против Ци. Поход в долину р. Хань.
 Гаочан поддался Жужани.

См. также